Kuras, a Kura vagy Kur folyó kora ókori neve, görög változata a Kürosz
 Kuras, üzbég sportág, a birkózáshoz és a pankrációhoz hasonló